Ел Магечи има више значења:

 Ел Магечи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Магечи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Магечи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Магечи (Уруачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику